Di seguito una lista di asteroidi dal numero 45001 al 46000 con data di scoperta e scopritore.

46001-46100 

|-
| 46001 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46002 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46003 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46004 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46005 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46006 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46007 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46008 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46009 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46010 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46011 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46012 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46013 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46014 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 46015 - ||  || 15 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 46016 - ||  || 15 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 46017 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46018 - ||  || 16 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 46019 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46020 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46021 - ||  || 17 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 46022 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46023 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46024 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46025 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46026 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46027 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46028 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46029 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46030 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46031 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46032 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46033 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46034 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46035 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46036 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46037 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46038 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46039 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46040 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46041 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46042 - ||  || 21 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46043 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46044 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46045 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46046 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46047 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46048 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46049 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46050 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46051 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46052 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46053 Davidpatterson ||  || 21 febbraio 2001 || D. Healy
|-
| 46054 - ||  || 22 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46055 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 46056 - ||  || 23 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46057 - ||  || 21 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 46058 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46059 - ||  || 25 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46060 - ||  || 26 febbraio 2001 || Deep Lens Survey
|-
| 46061 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46062 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46063 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 46064 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46065 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 46066 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46067 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46068 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 46069 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46070 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 46071 - ||  || 16 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 46072 - || 2001 EJ || 2 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46073 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46074 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46075 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46076 Robertschottland ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46077 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46078 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46079 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46080 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46081 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46082 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46083 Aaronkingery ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46084 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46085 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46086 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46087 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46088 - ||  || 4 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46089 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46090 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 46091 - ||  || 15 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 46092 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46093 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46094 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46095 Frédérickoby ||  || 15 marzo 2001 || Vicques
|-
| 46096 - || 2001 FB || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46097 - ||  || 19 marzo 2001 || J. Broughton
|-
| 46098 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46099 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46100 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|}

46101-46200 

|-
| 46101 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46102 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46103 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46104 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46105 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46106 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46107 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46108 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46109 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46110 Altheamoorhead ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46111 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46112 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46113 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46114 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46115 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46116 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46117 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46118 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46119 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46120 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46121 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46122 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46123 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46124 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46125 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46126 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46127 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46128 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46129 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46130 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46131 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46132 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46133 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46134 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46135 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46136 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46137 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46138 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46139 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46140 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46141 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46142 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46143 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46144 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46145 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46146 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46147 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46148 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46149 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46150 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46151 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46152 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46153 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46154 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46155 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46156 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46157 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46158 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46159 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46160 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46161 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46162 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46163 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46164 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46165 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46166 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46167 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 46168 - ||  || 27 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46169 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46170 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46171 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46172 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46173 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46174 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46175 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46176 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46177 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46178 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46179 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46180 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46181 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46182 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46183 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46184 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46185 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46186 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46187 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46188 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46189 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46190 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46191 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 46192 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46193 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46194 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46195 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46196 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46197 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46198 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46199 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46200 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|}

46201-46300 

|-
| 46201 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46202 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46203 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46204 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46205 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46206 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46207 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46208 Gicquel ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46209 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46210 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46211 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46212 - ||  || 30 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46213 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46214 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46215 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46216 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46217 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46218 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 46219 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 46220 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 46221 - || 2001 GP || 1 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46222 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46223 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46224 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46225 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46226 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46227 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46228 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46229 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46230 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46231 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46232 - ||  || 17 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46233 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46234 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46235 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46236 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46237 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46238 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46239 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46240 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46241 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46242 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46243 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46244 - ||  || 24 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46245 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46246 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46247 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46248 - ||  || 25 aprile 2001 || Ametlla de Mar
|-
| 46249 - ||  || 25 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46250 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46251 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46252 - ||  || 30 aprile 2001 || Kleť
|-
| 46253 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46254 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46255 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46256 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46257 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46258 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46259 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46260 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46261 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46262 - ||  || 19 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46263 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46264 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46265 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46266 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46267 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 46268 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46269 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46270 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46271 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 46272 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46273 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 46274 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 46275 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 46276 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 46277 Jeffhall ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 46278 - || 2001 KM || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46279 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46280 Hollar ||  || 21 maggio 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 46281 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46282 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46283 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46284 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46285 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46286 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46287 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46288 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46289 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46290 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 46291 - ||  || 17 maggio 2001 || NEAT
|-
| 46292 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46293 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 46294 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 46295 - ||  || 23 maggio 2001 || NEAT
|-
| 46296 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 46297 - ||  || 24 giugno 2001 || NEAT
|-
| 46298 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 46299 - ||  || 16 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 46300 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|}

46301-46400 

|-
| 46301 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 46302 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 46303 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 46304 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 46305 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 46306 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 46307 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 46308 Joelsercel ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 46309 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46310 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46311 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46312 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46313 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46314 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46315 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46316 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46317 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46318 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46319 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46320 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46321 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46322 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46323 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46324 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46325 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46326 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 46327 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 46328 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 46329 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46330 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46331 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 46332 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46333 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 46334 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 46335 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46336 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46337 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46338 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 46339 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 46340 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 46341 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 46342 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46343 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46344 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46345 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46346 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46347 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46348 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46349 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46350 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46351 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 46352 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46353 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46354 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46355 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46356 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46357 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46358 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46359 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46360 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46361 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46362 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46363 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46364 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46365 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46366 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 46367 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 46368 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46369 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46370 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46371 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46372 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46373 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 46374 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46375 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 46376 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46377 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46378 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46379 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46380 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46381 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46382 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46383 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46384 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46385 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46386 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46387 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46388 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46389 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46390 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 46391 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 46392 Bertola ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 46393 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 46394 - ||  || 11 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 46395 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 46396 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46397 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 46398 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 46399 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 46400 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

46401-46500 

|-
| 46401 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 46402 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 46403 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 46404 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 46405 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 46406 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 46407 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 46408 - ||  || 19 marzo 2002 || Fountain Hills
|-
| 46409 - ||  || 21 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 46410 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 46411 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 46412 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 46413 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 46414 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 46415 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 46416 - || 2002 HK || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46417 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46418 - ||  || 6 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46419 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 46420 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46421 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46422 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46423 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46424 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46425 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46426 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46427 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46428 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46429 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46430 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46431 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46432 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46433 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46434 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46435 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 46436 - ||  || 6 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 46437 - ||  || 6 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 46438 - ||  || 4 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 46439 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 46440 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 46441 Mikepenston ||  || 10 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 46442 Keithtritton ||  || 12 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 46443 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 46444 - || 2089 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46445 - || 2102 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46446 - || 2110 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46447 - || 2208 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46448 - || 2829 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46449 - || 3036 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46450 - || 3039 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46451 - || 3050 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46452 - || 3097 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46453 - || 4013 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46454 - || 4029 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46455 - || 4054 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46456 - || 4140 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46457 - || 4166 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46458 - || 4244 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46459 - || 4540 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46460 - || 4798 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46461 - || 6105 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46462 - || 6179 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46463 - || 6290 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46464 - || 6602 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46465 - || 6617 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46466 - || 6622 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46467 - || 6730 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46468 - || 6887 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46469 - || 9572 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46470 - || 9607 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46471 - || 1160 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46472 - || 2155 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46473 - || 3066 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46474 - || 3109 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46475 - || 3204 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46476 - || 4208 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46477 - || 4266 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46478 - || 1097 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46479 - || 1150 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46480 - || 1170 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46481 - || 1198 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46482 - || 1460 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46483 - || 1549 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46484 - || 2245 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46485 - || 2279 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46486 - || 3113 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46487 - || 3322 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46488 - || 3335 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46489 - || 4156 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46490 - || 4164 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46491 - || 5070 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46492 - || 1023 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46493 - || 1032 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46494 - || 1088 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46495 - || 1123 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46496 - || 1157 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46497 - || 2214 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46498 - || 2240 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46499 - || 2409 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46500 - || 2610 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

46501-46600 

|-
| 46501 - || 2616 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46502 - || 3084 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46503 - || 3191 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46504 - || 3194 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46505 - || 3195 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46506 - || 3387 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46507 - || 3479 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46508 - || 3554 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46509 - || 4149 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46510 - || 4323 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46511 - || 4356 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 46512 - || 1951 QD || 31 agosto 1951 || L. E. Cunningham
|-
| 46513 Ampzing || 1972 FC || 16 marzo 1972 || T. Gehrels
|-
| 46514 Lasswitz || 1977 JA || 15 maggio 1977 || H.-E. Schuster
|-
| 46515 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46516 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46517 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46518 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46519 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46520 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46521 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46522 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 46523 - ||  || 24 luglio 1979 || S. J. Bus
|-
| 46524 - ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 46525 - ||  || 31 ottobre 1980 || S. J. Bus
|-
| 46526 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46527 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46528 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46529 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46530 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46531 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46532 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46533 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46534 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46535 - ||  || 3 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46536 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46537 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 46538 - ||  || 25 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 46539 Viktortikhonov ||  || 24 ottobre 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| 46540 - || 1983 LD || 13 giugno 1983 || E. F. Helin, R. S. Dunbar
|-
| 46541 - ||  || 23 settembre 1984 || H. Debehogne
|-
| 46542 - || 1987 AD || 4 gennaio 1987 || Palomar
|-
| 46543 - ||  || 23 febbraio 1987 || H. Debehogne
|-
| 46544 - || 1988 QO || 19 agosto 1988 || R. H. McNaught
|-
| 46545 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 46546 - ||  || 4 novembre 1988 || A. Mrkos
|-
| 46547 - ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 46548 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 46549 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 46550 - ||  || 26 settembre 1989 || J. M. Baur, K. Birkle
|-
| 46551 - ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 46552 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 46553 - ||  || 14 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 46554 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 46555 - ||  || 11 novembre 1990 || T. Urata
|-
| 46556 - ||  || 22 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 46557 - ||  || 22 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 46558 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 46559 - ||  || 15 agosto 1991 || E. F. Helin
|-
| 46560 - ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 46561 - || 1991 RQ || 7 settembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 46562 - || 1991 RV || 7 settembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 46563 Oken ||  || 12 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 46564 - ||  || 10 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 46565 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 46566 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 46567 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 46568 Stevenlee || 1991 SL || 30 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 46569 - ||  || 16 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 46570 - ||  || 1 ottobre 1991 || Spacewatch
|-
| 46571 - ||  || 4 novembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46572 - ||  || 4 novembre 1991 || A. Sugie
|-
| 46573 - ||  || 10 gennaio 1992 || A. Sugie
|-
| 46574 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 46575 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 46576 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 46577 - ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 46578 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 46579 - ||  || 8 marzo 1992 || UESAC
|-
| 46580 Ryouichiirie || 1992 GC || 2 aprile 1992 || T. Seki
|-
| 46581 - ||  || 26 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 46582 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 46583 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 46584 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 46585 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 46586 - ||  || 26 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 46587 - ||  || 22 ottobre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46588 - || 1992 WR || 16 novembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46589 - || 1992 WU || 16 novembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46590 - ||  || 17 novembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46591 - ||  || 18 novembre 1992 || A. Sugie
|-
| 46592 Marinawatanabe || 1992 YP || 16 dicembre 1992 || T. Seki
|-
| 46593 - ||  || 18 dicembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 46594 - ||  || 24 dicembre 1992 || Spacewatch
|-
| 46595 Kita-Kyushu ||  || 29 dicembre 1992 || T. Seki
|-
| 46596 Tobata || 1993 BD || 16 gennaio 1993 || T. Seki
|-
| 46597 - ||  || 24 febbraio 1993 || R. H. McNaught
|-
| 46598 - ||  || 19 marzo 1993 || E. F. Helin
|-
| 46599 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 46600 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|}

46601-46700 

|-
| 46601 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 46602 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 46603 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 46604 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 46605 - ||  || 18 aprile 1993 || R. H. McNaught
|-
| 46606 - ||  || 13 giugno 1993 || Spacewatch
|-
| 46607 - ||  || 19 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 46608 - ||  || 12 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46609 - ||  || 16 settembre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46610 Bésixdouze ||  || 15 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46611 - ||  || 8 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 46612 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 46613 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 46614 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 46615 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 46616 - || 1994 AM || 2 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 46617 - ||  || 19 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 46618 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 46619 - ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 46620 - ||  || 6 marzo 1994 || T. Kobayashi
|-
| 46621 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 46622 - ||  || 9 marzo 1994 || E. W. Elst
|-
| 46623 - ||  || 14 aprile 1994 || PCAS
|-
| 46624 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 46625 - || 1994 LM || 5 giugno 1994 || Spacewatch
|-
| 46626 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 46627 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 46628 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 46629 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 46630 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 46631 - ||  || 5 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46632 RISE ||  || 14 ottobre 1994 || H. Araki, I. Satō
|-
| 46633 - ||  || 4 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 46634 - ||  || 1 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46635 - ||  || 28 novembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46636 - ||  || 28 novembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46637 - ||  || 27 novembre 1994 || E. W. Elst
|-
| 46638 - ||  || 31 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 46639 - ||  || 28 gennaio 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46640 - || 1995 DU || 20 febbraio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 46641 - || 1995 EY || 5 marzo 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46642 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 46643 Yanase || 1995 KM || 23 maggio 1995 || A. Nakamura
|-
| 46644 Lagia || 1995 OF || 19 luglio 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 46645 - ||  || 19 luglio 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46646 - ||  || 25 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 46647 - ||  || 28 agosto 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 46648 - || 1995 SY || 22 settembre 1995 || A. Vagnozzi
|-
| 46649 - ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 46650 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 46651 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 46652 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 46653 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 46654 - ||  || 26 ottobre 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 46655 - ||  || 16 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 46656 - ||  || 28 novembre 1995 || A. Vagnozzi
|-
| 46657 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 46658 - ||  || 19 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 46659 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 46660 - ||  || 25 gennaio 1996 || LINEAR
|-
| 46661 - ||  || 12 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 46662 - || 1996 DO || 19 febbraio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 46663 - ||  || 26 febbraio 1996 || Kleť
|-
| 46664 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 46665 - || 1996 FD || 16 marzo 1996 || NEAT
|-
| 46666 - ||  || 24 marzo 1996 || E. W. Elst
|-
| 46667 - ||  || 18 aprile 1996 || R. H. McNaught
|-
| 46668 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 46669 Wangyongzhi || 1996 LK || 6 giugno 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46670 - || 1996 NU || 15 luglio 1996 || R. Linderholm
|-
| 46671 - ||  || 14 luglio 1996 || E. W. Elst
|-
| 46672 - || 1996 OA || 16 luglio 1996 || Kleť
|-
| 46673 - ||  || 23 luglio 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 46674 - ||  || 8 agosto 1996 || E. W. Elst
|-
| 46675 - || 1996 QO || 17 agosto 1996 || NEAT
|-
| 46676 - ||  || 11 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 46677 - ||  || 7 ottobre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46678 - ||  || 12 ottobre 1996 || T. B. Spahr
|-
| 46679 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 46680 - || 1996 YV || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 46681 - ||  || 7 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46682 - ||  || 1 gennaio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46683 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 46684 - ||  || 2 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 46685 - ||  || 11 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46686 Anitasohus ||  || 10 gennaio 1997 || NEAT
|-
| 46687 - ||  || 15 gennaio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 46688 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 46689 Hakuryuko ||  || 13 gennaio 1997 || T. Okuni
|-
| 46690 - ||  || 14 gennaio 1997 || S. P. Laurie
|-
| 46691 Ghezzi ||  || 30 gennaio 1997 || P. Sicoli, V. Giuliani
|-
| 46692 Taormina ||  || 2 febbraio 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 46693 - ||  || 4 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46694 - ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 46695 - ||  || 4 febbraio 1997 || W. Offutt
|-
| 46696 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46697 - ||  || 12 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46698 - ||  || 13 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 46699 - ||  || 14 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46700 - ||  || 8 febbraio 1997 || NEAT
|}

46701-46800 

|-
| 46701 Interrante ||  || 7 febbraio 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 46702 Linapucci || 1997 DX || 28 febbraio 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 46703 - || 1997 EC || 1 marzo 1997 || T. Kobayashi
|-
| 46704 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 46705 - ||  || 5 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 46706 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 46707 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 46708 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 46709 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46710 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46711 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46712 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46713 - ||  || 5 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46714 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46715 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 46716 - || 1997 NX || 3 luglio 1997 || A. Sugie
|-
| 46717 - ||  || 7 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 46718 - ||  || 9 luglio 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| 46719 Plantade || 1997 PJ || 1 agosto 1997 || Pises
|-
| 46720 Pierostroppa ||  || 13 agosto 1997 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 46721 - ||  || 30 agosto 1997 || ODAS
|-
| 46722 Ireneadler ||  || 2 settembre 1997 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 46723 - ||  || 5 settembre 1997 || P. G. Comba
|-
| 46724 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46725 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46726 - ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46727 Hidekimatsuyama ||  || 30 settembre 1997 || T. Okuni
|-
| 46728 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46729 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46730 - ||  || 9 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 46731 Prieurblanc ||  || 4 ottobre 1997 || C. Demeautis, P. Buttani
|-
| 46732 - ||  || 8 ottobre 1997 || N. Kawasato
|-
| 46733 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 46734 - ||  || 9 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46735 - ||  || 21 ottobre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 46736 - ||  || 31 ottobre 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46737 Anpanman || 1997 VO || 1 novembre 1997 || A. Nakamura
|-
| 46738 - ||  || 1 novembre 1997 || T. Urata
|-
| 46739 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46740 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46741 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46742 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 46743 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 46744 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 46745 - ||  || 26 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 46746 - ||  || 28 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 46747 - ||  || 22 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 46748 - ||  || 27 febbraio 1998 || ODAS
|-
| 46749 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 46750 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 46751 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46752 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46753 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46754 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46755 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46756 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46757 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46758 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46759 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46760 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46761 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46762 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46763 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46764 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46765 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46766 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46767 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46768 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 46769 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 46770 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 46771 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46772 - ||  || 21 aprile 1998 || P. Antonini
|-
| 46773 - ||  || 18 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46774 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46775 - ||  || 24 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 46776 - ||  || 24 aprile 1998 || Kleť
|-
| 46777 - ||  || 25 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 46778 - ||  || 30 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 46779 - ||  || 30 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 46780 - ||  || 30 aprile 1998 || LONEOS
|-
| 46781 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46782 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46783 - ||  || 24 aprile 1998 || J. Broughton
|-
| 46784 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46785 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46786 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46787 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46788 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46789 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46790 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 46791 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 46792 - ||  || 24 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 46793 Phinney || 1998 JP || 1 maggio 1998 || NEAT
|-
| 46794 - ||  || 1 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 46795 - ||  || 1 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46796 Mamigasakigawa || 1998 KU || 19 maggio 1998 || T. Okuni
|-
| 46797 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 46798 - ||  || 22 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 46799 - ||  || 23 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 46800 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|}

46801-46900 

|-
| 46801 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46802 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46803 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46804 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46805 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46806 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46807 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46808 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46809 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46810 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46811 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46812 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46813 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46814 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 46815 - ||  || 21 giugno 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 46816 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46817 - ||  || 24 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 46818 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46819 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46820 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46821 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46822 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46823 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 46824 Tambora ||  || 26 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 46825 - ||  || 25 luglio 1998 || P. G. Comba
|-
| 46826 - ||  || 28 luglio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46827 - ||  || 28 luglio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46828 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 46829 McMahon ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 46830 - || 1998 PU || 15 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 46831 - || 1998 QH || 17 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 46832 - ||  || 17 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 46833 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46834 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46835 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46836 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46837 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46838 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46839 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46840 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46841 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46842 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46843 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46844 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46845 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46846 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46847 - ||  || 25 agosto 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 46848 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46849 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46850 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46851 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46852 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46853 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46854 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46855 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46856 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46857 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46858 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46859 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46860 - ||  || 27 agosto 1998 || L. Šarounová
|-
| 46861 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46862 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46863 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46864 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46865 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46866 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46867 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46868 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46869 - ||  || 23 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 46870 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46871 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46872 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46873 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46874 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46875 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46876 - ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 46877 - || 1998 RU || 12 settembre 1998 || P. G. Comba
|-
| 46878 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46879 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46880 - ||  || 15 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 46881 - ||  || 15 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46882 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 46883 - ||  || 1 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46884 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46885 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46886 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46887 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46888 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46889 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46890 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46891 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46892 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46893 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46894 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46895 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46896 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46897 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46898 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46899 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46900 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|}

46901-47000 

|-
| 46901 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46902 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46903 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46904 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46905 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46906 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46907 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46908 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46909 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46910 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46911 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46912 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46913 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46914 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46915 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46916 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46917 - || 1998 SA || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 46918 - || 1998 SC || 16 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 46919 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 46920 Suzanedwards ||  || 23 settembre 1998 || CSS
|-
| 46921 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46922 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 46923 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46924 - ||  || 24 settembre 1998 || Kleť
|-
| 46925 - ||  || 25 settembre 1998 || CSS
|-
| 46926 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46927 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46928 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46929 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46930 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46931 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46932 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46933 - ||  || 20 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46934 - ||  || 29 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46935 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46936 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46937 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46938 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46939 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46940 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46941 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46942 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46943 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46944 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46945 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46946 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46947 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46948 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46949 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46950 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46951 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46952 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46953 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46954 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46955 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46956 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46957 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46958 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46959 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46960 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46961 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46962 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46963 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46964 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46965 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46966 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46967 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46968 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46969 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46970 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46971 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46972 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46973 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46974 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46975 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46976 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46977 Krakow ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46978 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46979 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46980 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46981 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46982 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46983 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46984 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46985 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 46986 - ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 46987 - ||  || 25 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 46988 - ||  || 13 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 46989 - ||  || 13 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 46990 - ||  || 15 ottobre 1998 || J. Broughton
|-
| 46991 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 46992 - ||  || 12 ottobre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 46993 - ||  || 13 ottobre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 46994 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 46995 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 46996 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 46997 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 46998 - ||  || 10 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 46999 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 47000 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0046001